Борис Зве́рев:
 Зверев, Борис Михайлович (1916—?) — советский строитель и хозяйственный деятель.
 Зверев, Борис Петрович (1915—1966) — советский инженер-химик.